Dlouhý Grün (něm. Langgrün) je dřívější počeštělý název dvou českých obcí:

 Bystřice (Hroznětín) – vesnice, část města Hroznětín v okrese Karlovy Vary
 Dlouhá (vojenský újezd Hradiště) – již zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary